Il singolare  del Riviera di Rimini Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Diego Junqueira non ha difeso il titolo del 2008.

Thomaz Bellucci ha battuto in finale 3–6, 6–3, 6–1 Juan Pablo Brzezicki.

Teste di serie

  Thiago Alves (primo turno)
  Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)
  Roko Karanušić (ritiro)
  Ilija Bozoljac (secondo turno)

 Filippo Volandri (quarti di finale)
 Thomaz Bellucci (campione)
 Jesse Huta Galung (primo turno)
 Paolo Lorenzi (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Riviera di Rimini Challenger 2009